Hobiger ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Hobiger (* 1982), deutscher Seismologe, Vulkanexperte und Quizspieler 
 Sepp Hobiger (1920–1975), österreichischer Politiker (ÖVP)